The Drifters – gruppo musicale
Drifters – fumetto

Cinema e televisione 
The Drifters – film del 1919 diretto da Jesse D. Hampton
Drifters – film del 2003
Drifters – serie televisiva britannica (2013-2016)